Ciro Pollini, un médico, cirujano, filósofo, botánico, pteridólogo, micólogo, briólogo, y algólogo italiano
 Daniele Pollini, un pianista y director concertador de música clásica, italiano
 Maurizio Pollini, un pianista italiano
 Figini e Pollini, un estudio de arquitectura italiano, fundado en 1929 en Milán por Luigi Figini y Gino Pollini